As línguas duho são uma família linguística proposta por Marcelo Jolkesky (2016). As línguas são faladas por povos indígenas no Brasil, no Peru, na Colômbia, e na Venezuela.

Línguas 
Línguas duho:
Duho
Ticuna-Yuri
Karabayo
Tikuna
Yuri
Saliba-Hodi
Hodi
Saliba-Betoi
Betoi
Saliba-Piaroa
Saliba
Piaroa-Mako
Ature
Mako
Piaroa
O tronco macro-daha é um tronco linguístico cuja constituição ainda permanece consideravelmente hipotética.

Vocabulário 
Vocabulário das línguas duho (Jolkesky 2009):

Línguas saliba-hodi 
As línguas saliba-hodi (Jolkesky 2016: 286-290):

Línguas saliba-betoi 
As línguas saliba-betoi (Jolkesky 2016: 291):

Ver também 
 Línguas indígenas do Brasil
 Tronco linguístico tupi
 Tronco linguístico jê
 Língua jukude#Comparação lexical
 Língua yaruro#Comparações lexicais

Línguas ameríndias
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)